Montserrat Garcia Balletbó (Barcelona, 1955), metge especialista en anatomia patològica
 Montserrat García Llovera (Barcelona, 1957), política i tècnic d'administració general de la Diputació de Barcelona, Delegada del Govern espanyol a Catalunya durant el 2011
 Montserrat Garcia Ribas (Castellbell i el Vilar, Bages, 1964), poetessa catalana